Egaña steht für:

 Egaña, eine Ortschaft in Uruguay

Egaña ist der Familienname folgender Personen:

 Aitzpea Leizaola (* 1971), baskische Anthropologin
 Mariano Egaña Fabres (1793–1846), chilenischer Präsident
 Juan Egaña Risco (1768–1836), chilenischer Präsident
 Raúl Becerra Egaña (* 1941), kubanischer Diplomat